Henrysin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Henrysin, un village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Henrysin, un village du powiat de Sokołów
 Henrysin, un village du powiat de Wyszków

dans la voïvodie de Lublin
 Henrysin, un village